Кочевье:
 Кочевье — передвижение кочевых племён;
 Кочевье или  Каслание — перемещение по тундре оленеводов с оленьими стадами;
 Кочевье — город в Словении;
 «Кочевье» — литературное объединение русских эмигрантов в Париже (1930-е годы).